Termin NICD ima više značenja.

 N-formilmaleamatna deformilaza, enzim
 Nikal–kadmijum baterija, -{NiCd}-